

Населені пункти та їхні частини

 Ґурово () — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґурово () — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґурово () — село в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґурово — колонія в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґурово — осада в гміні Кольно Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки